Il collegio elettorale di Firenze II fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo dal 1948 al 1993; fu istituito dal DPR 6 febbraio 1948, n. 30 (emanato nella vigenza della legge 6 febbraio 1948, n. 29).

Territorio
Il collegio comprendeva parte del comune di Firenze, tra cui le zone di San Niccolò, Ricorboli, Ponte a Ema, Galluzzo, Santo Spirito, Ponte a Greve. Comprendeva altresì i seguenti comuni: Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Castelfiorentino, Certaldo, Fucecchio, Gambassi, Greve, Impruneta, Incisa Val d'Arno, Montaione, Montespertoli, Rignano sull'Arno, San Casciano Val di Pesa, Scandicci, Tavarnelle Val di Pesa.

Dati elettorali

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Firenze 2